Tenacious (schip, 2000), een Britse houten bark met hulpmotor
 Tenacious D, een komisch getinte (akoestische) rockband
 Tenacious D (album), het debuutalbum van de rockband Tenacious D
 Tenacious D in the Pick of Destiny, een Amerikaanse film uit 2006